The Thirteenth Chair – film del 1919 diretto da Léonce Perret
The Thirteenth Chair – film del 1929 diretto da Tod Browning
La tredicesima sedia (The Thirteenth Chair) – film del 1937 diretto da George B. Seitz